Trophée Eric Bompard 2007 года — международный турнир по фигурному катанию, один из этапов серии Гран-при сезона 2007—2008. Прошёл в Париже с 15 по 18 ноября 2007 года в спортивном комплексе «Palais omnisports de Paris-Bercy». Фигуристы соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

События 
 Спортивные пары Джессика Миллер/Иэн Морам и Тиффани Вайс/Дерек Трент исполнили в произвольной программе четверной выбос-сальхов.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

2007 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Париже
Фигурное катание в сезоне 2007/2008